Die Liste der Städte in der Schweiz bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der Städte in der Schweiz. Aufgeführt ist auch eine alphabetische Liste aller Städte des Landes sowie eine Übersicht der Städte mit abgegangenem Stadtrecht.

Überblick 
Anders als etwa Deutschland oder Österreich kennt die moderne Schweiz kein Stadtrecht im rechtlichen Sinn mehr. In der Schweiz gilt statistisch jede Gemeinde als Stadt, die mehr als 10'000 Einwohner aufweist. Ob sich eine Gemeinde selbst als «Stadt» bezeichnet, liegt ganz in ihrem eigenen Ermessen und Selbstverständnis. So bevorzugt manche grosse Agglomerationsgemeinde den Begriff «Gemeinde», auch wenn ihre Einwohnerzahl die 10'000 überschreitet, beispielsweise Köniz mit rund 40'000 Einwohnern. Umgekehrt gibt es zahlreiche Kleinstädte, die nur einige tausend oder gar nur einige hundert Einwohner haben, sich aber aus geschichtlichen Gründen «Stadt» nennen, weil ihnen vor Jahrhunderten das Stadtrecht verliehen wurde, zum Beispiel Leuk. Normalerweise ist eine Stadt auch eine politische Gemeinde. Ausnahmen sind zum Beispiel Rapperswil (fusionierte 2007 mit Jona zur Gemeinde Rapperswil-Jona) und Werdenberg (seit 1803 Ortsteil der politischen Gemeinde Grabs).

Kantonshauptorte besonders kleiner Kantone müssen demnach nicht unbedingt Städte im eigentlichen Sinne sein; manche wollen ganz bewusst Hauptorte – und nicht -städte – sein. Dazu zählen beispielsweise die Hauptorte der Kantone Uri (Hauptort Altdorf), Appenzell Innerrhoden (Hauptort Appenzell) oder Glarus (Hauptort Glarus).

Die Daten der Volkszählungen basieren auf der Definition des wirtschaftlichen Wohnsitzes, das heisst die Stadt oder Gemeinde, in der die Person grösstenteils der Woche wohnt und deren Infrastruktur beansprucht. Das Bevölkerungskonzept schliesst also alle Wochenaufenthalter (beispielsweise Schüler, Auszubildende, Studenten), Asylbewerber usw. mit ein.

Im Bereich der Bestandesdaten wurden bis zum 31. Dezember 2009 die Zahlen der Statistik des jährlichen Bevölkerungsstandes (ESPOP) des Bundesamtes für Statistik ermittelt. Sie bezogen sich auf den zivilrechtlichen Wohnsitz, das heisst den Ort, wo die Person mit Heimatschein gemeldet ist, Steuern zahlt und politische Rechte ausübt. Die Definition schloss also alle Wochenaufenthalter, Asylbewerber usw. aus. ESPOP wurde auf der Basis folgender Datenquellen erstellt:
 Wanderungsstatistik der Schweizer Bürger (Erhebung bei den Gemeinden)
 Verschiedene Ausländerregister des Bundes (ZAR, AUPER, ORDIPRO)
 Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung (BEVNAT)

Im Rahmen des neuen Volkszählungssystems ersetzte im Bereich der Bestandesdaten ab dem 31. Dezember 2010 die Statistik der Bevölkerung und der Haushalte (STATPOP) die bisherige Statistik des jährlichen Bevölkerungsstandes (ESPOP). STATPOP beruht auf den Personenregistern des Bundes sowie den Einwohnerregistern der Gemeinden und Kantone. Im Vergleich zu ESPOP umfasst die ständige Wohnbevölkerung in STATPOP zusätzlich Personen im Asylprozess mit einer Gesamtaufenthaltsdauer von mindestens 12 Monaten.

Die Einwohnerstatistik der Schweizer Städte erfasst in ihrer Einwohnerkontrolle alle Personen mit Wohnsitz. Dies sind neben den zivilrechtlich Niedergelassenen namentlich auch solche mit Wochenaufenthalt.

Gemeinden mit mindestens 10'000 Einwohnern 
Die folgende Liste enthält alle Gemeinden in der Schweiz, die Ende 2020 mindestens 10'000 Einwohner hatten (also Städte im geografischen Sinn, die nicht notwendigerweise ein historisches Stadtrecht besitzen und die teilweise auch auf die Bezeichnung als Stadt verzichten), ausserdem die Ergebnisse der Fortschreibung des Bundesamtes für Statistik für die Jahre 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 und 2020 (jeweils 31. Dezember).
Die Daten beziehen sich auf das jeweilige Gemeindegebiet nach der Definition des zivilrechtlichen Wohnsitzes. Angegeben ist auch der Kanton, zu dem die Stadt gehört. Weiter wird in einer separaten Spalte aufgeführt, wie sich die Einwohnerzahl von 1995 bis 2020 in Prozent verändert hat. Die Rangfolge ist nach der letzten Einwohnerzahl in absteigender Reihenfolge. Die Einwohnerzahlen der ganzen Agglomeration sind weiter unten aufgeführt. Diese sind gerade für Grenzstädte wie Basel und Genf von besonderer Bedeutung.

Kantonshauptstädte sind fett geschrieben (es fehlen Appenzell (Kanton Appenzell Innerrhoden), Altdorf (Kanton Uri) und Stans (Kanton Nidwalden), die nur Kantonshauptorte sind), die jeweils grösste Stadt eines Kantons ist kursiv geschrieben. Orte, die das Kriterium «Stadt» in doppelter Hinsicht erfüllen (historisches Stadtrecht und demografisch eine Stadt) sind mit  gekennzeichnet.

Liste der 162 Gemeinden mit mehr als 10'000 Einwohnern 

fett: Kantonshauptstadt
kursiv: grösste Stadt des Kantons

Städte mit weniger als 10'000 Einwohnern 
Diese Liste führt alphabetisch all jene Orte mit weniger als 10'000 Einwohnern auf, die historisch (Stadtrecht/Marktrecht) das Kriterium «Stadt» erfüllen. Die angegebenen Einwohnerzahlen spiegeln die Bevölkerungsschätzung vom  wider und beziehen sich auf die Definition des wirtschaftlichen Wohnsitzes.

M besitzt nur historisches Marktrecht, kein Stadtrecht
2 seit 1972 Teil der Gemeinde Brig-Glis
3 seit 2004 Teil der Stadt Bulle
4 seit 2011 Teil der Stadt Bourg-en-Lavaux
5 seit 2016 Teil der Stadt Estavayer
6 seit 2014 Teil der Stadt Ilanz GR
7 seit 2009 Teil der Stadt Clos du Doubs
8 seit 2001 Teil der Stadt Capriasca
9 seit 2018 Teil der Stadt Rheinwald GR
10 seit 2021 Teil der Stadt Neuenburg NE
11 Teil der Stadt Grabs

Orte mit abgegangenem Stadtrecht 
Die angegebenen Einwohnerzahlen spiegeln die Ergebnisse der Volkszählung vom 5. Dezember 2000 wider und beziehen sich auf die Definition des wirtschaftlichen Wohnsitzes.

(VZ = Volkszählung)

Agglomerationen nach Einwohnerzahl 
Die grössten Agglomerationen der Schweiz gemäss Definition des BFS sind (Stand: 31. Dezember 2021):

* Mit den Agglomerationsgemeinden des angrenzenden Auslands haben gemäss Bundesamt für Statistik die Agglomeration Basel 859'284 und die Agglomeration Genf 924'900 Einwohner (Stand: 2019).

Siehe auch 
 Gemeinde (Schweiz)
 Liste deutscher Bezeichnungen von Schweizer Orten
 Aufgehobene politische Gemeinden der Schweiz
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Agglomerationen, Bundesamt für Statistik
 internationale Agglomerationen, Bundesamt für Statistik
 Bundesamt für Statistik
 City Population – Die grössten Städte und Agglomerationen der Schweiz

Einzelnachweise 

 
Schweiz